Zahid ist der Name von

 Aamer Zahid (* 1972), pakistanischer Cricketspieler
 Asraf Zahid (Mohamad Asraf bin Mohamad Zahid * 1999), singapurischer Fußballspieler
 Awais Zahid (* 1991), pakistanischer Badmintonspieler
 Ghayas Zahid (* 1994), norwegischer Fußballspieler	
 Mat Said Zahid (* 1974), Botaniker